Яков Петерс: Петерс, Яков Генрихович (1939—2009) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Петерс, Яков Христофорович (1886—1938) — революционер, один из создателей и первых руководителей ВЧК.